Уилямс FW13 е болид от Формула 1, с който отборът на Уилямс участва през сезон 1989, както и през сезон 1990 като FW13B

1989 
FW13 е конструиран от аржентинеца Енрико Скалаброни, което включваше въздушна кутия във формата на овал, както и двигателя на Рено RS1 3.5 литров V10 двигател. Пилотиран от Тиери Бутсен и Рикардо Патрезе, болидът се появи за ГП на Португалия, след като Уилямс използваха модифицирана версия на миналогодишния болид FW12B за първите 12 състезания. Дебюта на FW13, не бе най-добра за тях, след като и двамата пилоти отпаднаха, което принуди Патрезе да използва стария болид за ГП на Испания. След като проблемите са отстранени, новият болид показа скорост и компетентност, което помогна на Бутсен и Патрезе завършиха втори и трети в Сузука, преди белгиеца да донесе първата победа за FW13 в Аделейд, при изключително тежки условия. Това помогна на тима да завърши зад шампионите от Макларън при конструкторите.

1990 
Болидът бе разработен за сезон 1990, ставайки FW13B, с ново окачване и нов двигател на Рено RS2 V10. Бърз и надежден, Рикардо Патрезе донесе победа за Уилямс, още в третия кръг за сезона в Имола, следван от победа на Бутсен в Хунгароринг, като в последното Уилямс окупираха първа редица, благодарение на пол-позишъна на белгиеца. Тимът завърши зад Макларън, Ферари и Бенетон (които спечелиха последните две състезания, благодарение на Нелсън Пикет) при конструкторите с общо 57 точки.

FW13B се оказа най-бързият болид за 1990, според хората около падока на Формула 1 като единственият недостатък е, че отборът нямаше истински лидер при пилотите.

FW13 е заменен от още по-успешния болид FW14, за сезон 1991.

Резултати от Формула 1 

 54 точки постигани през 1989 с FW12

Външни препратки 
Уилямс FW13 в statsf1.com
Уилямс FW13B в statsf1.com

Болиди от Формула 1